Серге́й Алекса́ндрович Бендзь (3 апреля 1983, Краснодар, СССР) — российский футболист, защитник. Мастер спорта России.

Карьера

Клубная 

Воспитанник краснодарской команды «Олимпик». В 2001 году уехал в Ростов-на-Дону, где стал выступать за дубль «Ростсельмаша». В основном составе команды дебютировал 5 октября 2003 года в игре против «Уралана», причём на 51 минуте этого матча он был удалён с поля. Стабильно в основе стал играть с 2006 года. 26 марта 2006 года забил первый гол в профессиональной карьере, поразив ворота футбольного клуба «Москва». Всего за «Ростов» в 2003—2008 годах Бендзь сыграл 40 матчей и забил 1 гол в Премьер-лиге, 16 игр в первом дивизионе и 11 игр в кубке страны.

Летом 2008 года подписал контракт с клубом «Терек». За клуб выступал полтора сезона и за это время сыграл 20 игр (3 гола) в Премьер-лиге и 2 игры в Кубке страны. В 2010 году играл за «Нижний Новгород».

29 ноября 2010 года перешёл в нижегородскую «Волгу». В первом же матче за новый клуб против «Томи» Сергей сумел отметиться голом. 7 июля 2011 года было сообщено, что Сергей перешёл в «Кубань». При этом, футболист сам стал инициатором данного трансфера, поскольку желал продолжить карьеру в городе, где в своё время начинал заниматься футболом. Срок соглашения с «Кубанью» составил 3 года. Дебютировал в составе «Кубани» 6 августа, выйдя на замену Марко Не на 87-й минуте домашнего матча 19-го тура против московского «Динамо». Всего за полгода принял участие лишь в трёх играх «Кубани» и в начале 2012 года на правах аренды вернулся в «Волгу», которой помог сохранить место в Премьер-лиге.

1 августа 2012 года на правах аренды до конца сезона 2012/13 перешёл в «Томь». Дебютировал 6 августа 2012 года в домашнем матче «Томи» против «Балтики», забил гол. Всего за «Томь» в сезоне 2012/13 сыграл в 25 матчах первенства ФНЛ, отметившись тремя голами.

8 января 2014 года подписал контракт с «Лучом-Энергией». До конца сезона отыграл за команду из Владивостока в 9 матчах первенства ФНЛ, после чего вернулся в «Томь».

В июле 2016 вернулся в «Кубань».

Летом 2018 года стал игроком новосозданного ФК «Урожай», в составе которого дебютировал 21 июля в матче 1/256 финала Кубка России.

Перед сезоном 2019/20 перешёл в СКА Ростов-на-Дону. За полтора сезона провёл 23 игры, забил один гол, был капитаном. В январе 2021 года принял решение о завершении карьеры.

В сборной 
Привлекался в юношескую сборную России.

26 июля 2011 года было сообщено, что Бендзь вошёл в число 23 игроков, которых главный тренер второй сборной России Юрий Красножан планировал вызвать для подготовки к товарищескому матче с молодёжной сборной России. 10 августа дебютировал во второй сборной.

Статистика

Клубная

Достижения 
 «Ростов»
 Первый дивизион
 Чемпион: 2008
 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2012/13
 Бронзовый призёр (1): 2015/16

 «Луч-Энергия»
 Кубок ФНЛ
 Обладатель: 2014

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону